MHP steht für:
 Marburger Hochbegabtenprojekt, wissenschaftliche Studie zur Erforschung der Hochbegabung
 Milliyetçi Hareket Partisi, türkische Partei der Nationalistischen Bewegung
 Multimedia Home Platform, interaktive Dienste-Plattform im digitalen Fernsehen
 MHP Management- und IT-Beratung, früher Mieschke Hofmann und Partner, deutsches Prozess- und IT-Beratungsunternehmen
 Bahnhof München Heimeranplatz (DS100-Code), deutscher Bahnhof

Abkürzung